Drijenak, biljka iz porodice Cornaceae, listopadni grm ili nisko drvo
 Drijenak je drugi naziv i za biljku crikvina (lat. Parietaria judaica)
 Drijenak (Kolašin, Crna Gora), naselje u općini Kolašin, Crna Gora